Кристофер Бурк (; 29 января 1986, Бостон, Массачусетс, США) — американский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Ред Булл», выступающего в DEL.

Является сыном Рэя Бурка, одного из лучших защитников в истории НХЛ.

Достижения 
 Командные
 Обладатель Кубка Колдера (2006, 2009, 2010) в составе Херши Беарс
 Индивидуальные
 Джон Би Солленбергер Трофи — 2012
 Участник матча звёзд АХЛ (2009, 2012)
 Лес Каннингэм Эворд — 2016

Статистика

Командная

Международная

Ссылки 
 Статистика Бурка на Eliteprospects

Выпускники Академии Кушинга
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Биль»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года